Osiedle Chopina w Białogardzie
 Osiedle Chopina w Grodzisku Mazowieckim
 Osiedle Chopina w Jaworznie
 Osiedle Chopina w Kutnie
 Osiedle Chopina w Lublinie
 Osiedle Chopina w Stargardzie
 Osiedle Chopina w Wejherowie

Zobacz też
 Ulica Chopina